Михај Витеазу има више значења:

 Михај Витеазу (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Михај Витеазу (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Михај Витеазу (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Михај Витеазу (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Михај Витеазу (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Михај Витеазу (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији
 Општина Михај Витеазу (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији